Lubarna vagy Liburna két jahani újhettita uralkodó neve. A név feltűnő hasonlóságot mutat a Labarnasz névvel.

 I. Lubarna jahani király
 II. Lubarna jahani király

A liburna szó egy római kori hadihajó-típust is jelent.